Урс Фишер:
 Фишер, Урс (род. 1966) — швейцарский футболист и тренер.
 Фишер, Урс (род. 1973) — швейцарский художник.